Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1977.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els vuit millors resultats dels nou primers grans premis i set dels vuit grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava el pitjor resultat en cada una de les dues parts possibles del campionat (8 de 9 i 7 de 8).

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors de 1977

Posició final del Campionat de pilots de 1977 

(Clau de colors)

Competicions esportives del 1977
Temporades de Fórmula 1